Quartiere – suddivisione delle città
 Quartiere – settore o sezione di un insediamento urbano
 Quartiere – film del 1987 diretto da Silvano Agosti
 Quartiere – rivista fondata nel 1958 a Firenze

Pagine correlate 

 Quartieri